Larreule kan syfta på:
 Larreule, Hautes-Pyrénées
 Larreule, Pyrénées-Atlantiques